Свенци́цький (), також Свєнціцький, Свєнцицький, іноді Свєнчіцький, Свєнчіцкі — польське прізвище. Жіноча форма — Свенцицька, Свєнціцька, Свєнцицька.

Свенцицькі гербу Ястшембець () — польський шляхетний рід, що походить з села Сьвенцице у варшавській землі Мазовія. Першим згаданим представником сім'ї був Мацей з Сьвенциць, варшавський підсудок, який у 1525 р. підписав указ проти єретиків.

Відомі носії:
 Свєнціцький Вацлав (1848—1900) — польський соціалістичний політик.
 Свенцицький Юзеф (1859—1913) — архітектор, пов'язаний з Бидгощем.
 Свєнцицький Юліан (1850—1932) — польський письменник і перекладач іспанської, португальської та французької літератури.
 Свенціцький Мечислав (1936—2018) — польський співак, актор і режисер.
 Свенцицький Миколай ( 1707) — київський та познанський єпископ.
 Свенцицький Марцін ( 1947) — польський політик та економіст, бізнес-омбудсмен в Україні 2019—2021.
 Свєнціцький Іларіон Семенович (1876—1956) — український філолог, філософ, етнограф, музеєзнавець, громадсько-культурний діяч, доктор філологічних наук.
 Свєнціцька Віра Іларіонівна (1913—1991) — український мистецтвознавець, діячка УВО та ОУН, донька Іларіона Свєнціцького.
 Свенцицький Борис Миколайович ( 1932) — український радянський і компартійний діяч, колишній голова виконкому Волинської обласної ради. Депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Свенцицька Еліна Михайлівна ( 1960) — українська письменниця.
 Свєнціцький Генріх Іполитович (1852—1916) — громадський діяч і політик Російської імперії, член Державної думи 3-го і 4-го скликань.
 Свенціцький Павлин (1841—1876) — український письменник польського походження, поет, перекладач, редактор, громадський діяч, педагог, журналіст.

Примітки 

Польські прізвища